Slovo kalypso má více významů:
 Kalypso (Calypso) – rod orchidejí
 Kalypso (hudební styl) – hudební styl z ostrova Trinidad
 
 Kalypsó – mořská nymfa z řeckých bájí